The Chess Box bezeichnet unter anderem:
 The Chess Box (Chuck-Berry-Album) 
 The Chess Box (Etta-James-Album)
 The Chess Box (Willie-Dixon-Album)
 The Chess Box (Howlin’-Wolf-Album)